Еле́на Миро́нова: Миронова, Елена Александровна (1937—2017) — корреспондент и телеведущая.
 Миронова, Елена Владимировна (1908—1974) — советский киномонтажёр.

См. также
 Миррен, Хелен (урожд. Хелен Лидия Миронофф; род. 1945) — британская актриса.